Onomàstica:
 Joan Miralles Lladó, pintor mallorquí
 Joan Miralles i Monserrat, escriptor
 Joan Miralles i Orrit, alcalde de Sabadell
 Joan Miralles i Ribas, actor català

 Altres persones amb nom similar:
 Joan Corrales i Miralles, mestre i pedagog català
 Jordi Joan i Miralles, escriptor català
 Josep Joan Miralles, escriptor
 Joan Palau i Miralles, polític català
 Juan Miralles Ostos, diplomàtic i historiador mexicà